Алексей Ильич Ива́нтер (род. 14 мая 1961) — русский поэт, автор восьми книг стихов, редактор, журналист. Лауреат национальной литературной премии «Поэт года» (2013) и Пушкинской премии (2018).

Биография 
Сын доктора физико-математических наук Ильи Григорьевича Ивантера (род. 1930) и педагога Инны Яковлевны Кленицкой (1929—2020), автора пособий по русской литературе для учителей и школьников. Дед — доктор медицинских наук Янкель Тевельевич Кленицкий, профессор и заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Алма-Атинского медицинского института.

Учился в МГПИ им. В. И. Ленина.

Работал журналистом. Во второй половине 1980-х и первой половине 1990-х — директор издательства «Постскриптум», главный редактор журнала "Аэропарк", с 1995 по 2015 гг. возглавлял Проектно-конструкторское бюро амфибийной авиации "РИДА". Проекты А. Ивантера в области сельскохозяйственной авиации внедрены в Латинской Америке и Австралии. 

Автор журналов «Знамя», «Дружба народов», «Сибирские огни» и др. Стихи Ивантера входят в школьную хрестоматию «Шедевры русской поэзии. Вторая половина 20-го века» М.: Литературная газета; Фонд "Сибирские огни", 2011—344 с.

Книги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ивантер А. Кейданова изба. — М.: Издательство Мастерская на Чистых.
 Ивантер А. На Дону как на Дону. — М.: Издательство Арт Хаус медиа. ISBN 978-5-6043434-6-3

Примечания

Ссылки 
 Краткие биографические данные
 Алексей Ивантер в авторской телепрограмме Александра Карпенко "Книги и люди". Диалог-ТВ, выпуск №24
 Прошедшей ночью умерла Инна Яковлевна Кленицкая,  моя учитель литературы в 57-й школе и мама Леши Ивантера

Русские поэты
Поэты России
Лауреаты премии «Золотой Дельвиг»